Мигель Бесерра Гонсалес (; родился 11 марта 1979 года в Этсатлане, Мексика) — мексиканский футболист, вратарь. Известен по выступлениям за мексиканский клуб «Керетаро».

Карьера 
Бесерра начал свою карьеру в «Гвадалахаре», в качестве сменщика Освальдо Санчеса. Дебют Мигеля состоялся летом 2002 года, когда Санчес поехал в составе сборной Мексики на Чемпионат Мира 2002. В следующем сезоне он перешёл в «Дорадос», но в течение сезона принял участие всего в 7 матчах из-за высокой конкуренции. 

Летом 2005 Мигель принял предложение клуба «Керетаро», где ему гарантировали место в основе. В течение двух сезонов, Бекерра выступал за «белых петухов», пока тот не вылетел из мексиканской Премьеры. 

В 2007 году Мигель подписал контракт с «Сантос Лагуна», где воссоединился со своим бывшим партнером по «Гвадалахаре» - Освальдо Санчесом. Бесерра долго не мог дебютировать за новый клуб, и когда он начал задумываться об уходе, Санчес получил травму. Несмотря на продолжительное отсутствие игровой практики, Мигель показал уверенную игру.

Достижения 
Командные

 «Сантос Лагуна»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2008 
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте «Сантос Лагуна»
 
 

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Гвадалахара»